Сан Хосе дел Пасо има више значења:

 Сан Хосе дел Пасо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе дел Пасо (Сан Пабло Виља де Митла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику